Села:
 Ярославичі — Рівненська область, Дубенський район
 Ярославичі — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

Див. також 
 Тріумвірат Ярославичів — система керування Київською Руссю в 1054—1073 роках трьома старшими синами Ярослава Мудрого